Die Eerste Divisie 1973/74 war die 18. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1973 und endete am 19. Mai 1974.

Modus 
Die 20 Mannschaften spielten an insgesamt 38 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Eredivisie auf. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 3–11, 12–20, 21–29 und 30–38. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2, 3, und 5 bis 20 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger FC Den Bosch ’67 und Excelsior Rotterdam aus der Eredivisie. HVC Amersfoort hatte sich in SC Amersfoort umbenannt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den zweiten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 23. Mai und 9. Juni 1974 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1973/74